Pečírka ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Pečírka (1859–1922), tschechischer Dermatologe
 Jaromír Pečírka (1891–1966), tschechischer Kunsthistoriker